Qabbani ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Rashid Qabbani (* 1942), sunnitischer Kleriker, Großmufti des Libanon
 Nizar Qabbani (1923–1998), arabischer Dichter und Diplomat

Siehe auch:
 Kabbani